Севеж:

 Севеж — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Бендзинский повят.
 Севеж — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бендзинский повят, Силезское воеводство.